Noflen steht für:
 Noflen BE, ehemalige Gemeinde im Kanton Bern
 Noflen FR, Weiler in der Gemeinde Bösingen im Kanton Freiburg